Чемпионат Европы по фигурному катанию 1955 года проходил с 27 по 30 января в Будапеште (Венгрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. У мужчин победил представитель Франции Ален Жилетти, у женщин победила представительница Австрии Ханна Эйгель, среди пар победу одержали представители Венгрии Марианна Надь и Ласло Надь, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джин Уэствуд и Лоуренс Демми.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Будапеште
1955 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1955 году
Спорт в Венгрии в 1955 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Январь 1955 года